Ла-Рош-Дерье́н () — упраздненный кантон во Франции, в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор. Входил в состав округа Ланьон.

Код INSEE кантона — 2242. Всего в кантон Ла-Рош-Дерьен входило 11 коммун, из них главной коммуной являлась Ла-Рош-Дерьен.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 6 341 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Кот-д’Армор на сайте INSEE

Упраздненные кантоны департамента Кот-д’Армор